Dardanus (Griekse mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
 Dardanus (geslacht), geslacht van tienpotige
 Dardanus (stad), een stad in de oudheid aan de Hellespont
 Dardanus (Rameau), een opera van Jean-Philippe Rameau uit 1739
 Dardanus (Sacchini), een opera van Antonio Sacchini uit 1784